Ломени́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Ломени, Анри-Огюст де (1594—1666) — французский политический деятель, государственный секретарь иностранных дел при Мазарини.
 Его сын Ломени, Луи-Анри де (1635—1698) — в карьере шедший по стопам отца, автор нескольких сочинений; был признан Людовиком XIV сумасшедшим.
 Ломени, Луи Луи-Леонард де (1815—1878) — французский писатель, член французской академии.
 Ломени де Бриенн, Этьенн Шарль де (1727—1794) — французский государственный и церковный деятель, кардинал и министр.